Ángel Bernabé Acosta (Madrid, 1987. július 11. –) spanyol labdarúgó. Jelenleg az Atlético Madrid kapusa.

Fordítás

Források 
  Adatlapja az Atletico Madrid hivatalos honlapján

Spanyol labdarúgók
Az Atlético Madrid labdarúgói
1987-ben született személyek
Madridiak
Labdarúgókapusok
Élő személyek